

Кадикой — колишнє кримськотатарське село у Сімферопольському районі АР Крим, зникло
 Кадикой — колишнє кримськотатарське село в Балаклаві АР Крим, зараз у межах Севастополя

Кадикой — присілок, Моргауський район, Чувашія